Eteone anoculata är en ringmaskart som beskrevs av Hartman och Fauchald 1971. Eteone anoculata ingår i släktet Eteone och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
anoculata